В 2009 году была открыта 81 экзопланета.
Этот год в планетологии примечателен несколькими важными событиями.
В феврале с помощью орбитального телескопа COROT была открыта самая маленькая экзопланета COROT-7 b, диаметр которой всего в два раза больше земного. .

7 марта был произведён запуск орбитального телескопа Кеплер, непосредственная цель которого — поиск внесолнечных планет.

В июне был открыт первый кандидат в экзопланеты у звезды PA-99-N2 за пределами Млечного Пути — в галактике М31. В августе британские астрономы впервые в истории науки обнаружили экзопланету (WASP-17 b), которая обладает ретроградной орбитой. В этом же месяце космический телескоп «Спитцер» зафиксировал столкновение двух экзопланет. В октябре группой астрономов из Европейской южной обсерватории в Чили было анонсировано открытие сразу 32 экзопланет .

Также в этом году был изобретён новый способ обнаружения планет у других звёзд — с помощью спектрального анализа. Пониженное содержание лития в атмосфере звезды может означать наличие у светила планет.

Открытые экзопланеты и кандидаты в экзопланеты 
В таблице указаны приблизительные расстояния от экзопланет до их родных звёзд в астрономических единицах (а. е.), т. е. в расстояниях от Земли до Солнца (1 а. е. = 1,496 км).

Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым выделены кратные планетные системы.

Подтверждённые экзопланеты

Кандидаты в экзопланеты

Примечания

Ссылки 
 JPL Planetquest New Worlds Atlas
 Каталог ближайших экзопланет
 Энциклопедия экстрасолнечных планет, обсерватория в Париже
 Список открытых и подтверждённых экзопланет, обсерватория в Женеве
 Альманах планет
 XML-каталог известных экзопланет
 Список известных экзопланет
 exosolar.net 3D-флэш карта звёздного неба
 Extrasolar Visions
 Экзопланетные системы

См. также 

 Список экзопланет, открытых в 2007 году
 Список экзопланет, открытых в 2008 году
 Список экзопланет, открытых в 2010 году
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Список экзопланет, открытых в 2012 году

2009